Дар Божий — теологія; Божі благодаті, в першу чергу Божа Любов.
 Дар Божий (серіал)
 Дар Божий (срібна жила)
 Божи-Дар — місто в Чехії